Англо-испанская война 1796—1808 годов являлась частью войн Французской революции и Наполеоновских войн.

Во время Войны первой коалиции Испания воевала против революционной Франции, и была побеждена. В 1796 году возглавлявший испанское правительство Мануэль Годой оказался перед выбором: продолжать сражаться против Франции, или перейти на французскую сторону и надеяться на лучшее. Он выбрал последнее, и в 1796 году Франция и Испания подписали в Сан-Ильдефонсо договор о союзе. Испания обязалась поддержать Францию в войне, а Франция за это обязалась поддержать претензии Карла IV на управление итальянским герцогством Парма.

В ответ на объявление войны Великобритания в 1797 году блокировала испанское побережье и прервала связь испанских колоний с метрополией. Испанцы проиграли сражение при Сент-Винсенте, и к концу 1798 года англичане заняли Менорку и Тринидад, однако не смогли высадиться на Канарских островах.

Амьенский мир 1802 года приостановил боевые действия, но в 1804 году англичане захватили у Кадиса испанский Серебряный флот. Французы запланировали высадку в Англии, и испанский флот должен был стать составной частью этого вторжения, однако в результате Трафальгарского сражения 21 октября 1805 года адмирал Нельсон разбил испанский флот и французскую средиземноморскую эскадру, пытавшиеся соединиться с флотом, сосредоточенным на севере Франции. Это поражение серьёзно потрясло Испанию, заставив её усомниться в правильности сделанного выбора.

В 1806—1807 годах англичане попытались захватить стратегически важный регион Рио-де-ла-Плата, но потерпели в этом неудачу.

После Трафальгара Испания вышла из системы континентальной блокады, однако когда в 1807 году Наполеон разбил Пруссию — присоединилась к ней вновь. Однако Наполеон потерял доверие к Карлу IV и Годою; в самой Испании росла популярность сына Карла — Фердинанда — который находился в оппозиции к всеми презираемому Годою. Фердинанд склонялся к союзу с Великобританией, и поэтому Наполеон засомневался в ценности союза с испанской королевской семьёй.

В 1807 году Франция и Испания вторглись в Португалию, 1 декабря был без боя взят Лиссабон. В начале 1808 года поведение французов в Испании стало настолько невыносимым, что вызвало революцию. Наполеон вывез Карла и его сына Фердинанда в Байонну, и 5 мая вынудил их отречься от престола, посадив на испанский трон своего брата Жозефа. Это привело к войне за независимость Испании, и де-факто прекратило англо-испанскую войну. Британский министр иностранных дел Джордж Каннинг сказал:
Забудем о войне между Испанией и Великобританией. Любая нация, сопротивляющаяся непомерной мощи Франции, немедленно, вне зависимости от того, что у нас с ней было раньше, становится естественным союзником Великобритании.

Примечания 

Наполеоновские войны
Войны Великобритании
Войны Испании
Войны XVIII века
Войны XIX века
Войны 1796 года